Wolle steht für:

 Wolle, Produkt aus Tierhaar
 Schafwolle, Wollhaare des Hausschafs
 Garn, gesponnene Wolle
 Koseform des Vornamens Wolfgang

Wolle ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Wolle (* 1963), deutscher Physiker, Hochschullehrer und Kampfkünstler
 Carola Wolle (* 1963), deutsche Politikerin (AfD)
 Christoph Wolle (1700–1761), deutscher Theologe
 Gertrud Wolle (1891–1952), deutsche Schauspielerin
 Hans-Joachim Wolle (* 20. Jahrhundert), deutscher Darsteller/Schauspieler, Fernsehmoderator und Reporter
 Jörg Wolle (* 1957), deutsch-schweizerischer Manager
 Stefan Wolle (* 1950), deutscher Historiker mit Schwerpunkt DDR-Forschung

Siehe auch:

 Woll
 Volle